Села:
 Пашківці — Закарпатська область, Мукачівський район, Жденіївська селищна громада
 Пашківці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район, Пашковецька сільська рада
 Пашківці — Хмельницька область, Хмельницький район, Пашковецька сільська рада
 Пашківці — Чернівецька область, Дністровський район, Хотинська міська громада